Фара — семейство российских портативных радиолокационных станций непрерывного излучения.

Предназначена для радиолокационного наблюдения за местностью, разведки и идентификации целей, а также наведения на обнаруженные цели различных средств поражения (пулемёты, гранатомёты и проч.) в том числе в условиях отсутствия оптической видимости. Разработана и производится НПО «Стрела» концерна Алмаз-Антей.

Существует 3 модификации РЛС:
 Базовое изделие 1Л111 станция ближней разведки СБР-3 «Фара-1».
 Развитие «Фара-1» — «Фара-ПВ».
 Развитие «Фара-ПВ» — «Фара-ВР». Впервые представлена на МАКС-2011.

Состав 
Состав комплексов «Фара-1» и «Фара-ПВ» незначительно отличается (см. раздел модификации), однако в оба комплекса входят:
 Приёмо-передатчик антенны (АФАР)
 Соединительные кабели
 Пульт управления (свой для конкретной модификации)
 Аккумуляторная батарея и зарядное устройство
 Тренога с приводом наведения
 Телефоны головные
 Устройство для переноски

Модификации

Фара-1 
«Фара-1» предназначена для обнаружения целей, а также наведения на них различного вооружения — в том числе пулемётов, гранатомётов и орудий бронетехники. Комплекс обеспечивает эффективное поражение целей в условиях плохой оптической видимости.

В состав комплекса Фара-1 дополнительно входят: компас, укладочный ящик, поляризатор и специализированное крепление для закрепления антенны на оружии (различные для наведения пулемётов, гранатомётов, орудий или для закрепления на средствах наблюдения).

Фара-ПВ 

«Фара-ПВ» является радиолокационной станцией ближнего обнаружения с устройством панорамного обзора. Она предназначена для ведения круглосуточного наблюдения за передвижением людей и техники в труднодоступных районах, а также в условиях ограниченной видимости. Координаты обнаруженных целей могут передаваться армейским средствам поражения.

В состав комплекса «Фара-ПВ» дополнительно включается оптический визир.

Тактико-технические характеристики 
Фара-1
 Диапазон рабочих частот — 2см
 Дальность обнаружения
 человека — 2 км
 танка — 4 км
 средняя ошибка определения координат
 по дальности — 20 м
 мощность потребления — 12 Вт
 время непрерывной работы от автономного источника питания — 6 часов
 масса изделия — 16.5 кг

Фара-ПВ
 Дальность обнаружения
 человека — 3 км
 автомобиля — 6 км
 средняя ошибка определения координат
 по дальности — 10 м
 мощность потребления — 30 Вт
 время непрерывной работы от автономного источника питания — 6 часов
 масса изделия — 21.5 кг

См. также 
 РЛС наземной разведки
 Кредо-1Е
 BOR-A 550
 Соболятник

Примечания

Литература 
 Оружие ближнего боя России / Альманах. — М.: НО «Лига содействия оборонным предприятиям», 2010. — 660 с. — ISBN 978-5-904540-04-3

Ссылки 
Работа портативной радиолокационной станции разведки «Фара-ВР» в боевых условиях в Мариуполе

Радиолокационные станции